Reinecker ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Reinecker (* 1947), deutscher Psychologe und Psychotherapieforscher
 Herbert Reinecker (1914–2007), deutscher Journalist und Autor
 Johannes Georg Reinecker (1861–1931 ebenda), deutscher Unternehmer und Politiker
 Julius Eduard Reinecker (1832–1895), deutscher Unternehmer

Reinecker ist der Name folgender Unternehmen:

 Reinecker (Unternehmen), Werkzeug- und Werkzeugmaschinenfabrik in Chemnitz bis 1946
 Reinecker, Werkzeug- und Werkzeugmaschinenfabrik in Ulm ab 1949, heute Marke der EMAG-Gruppe